Kraus poate fi:

 Karl Kraus, scriitor și ziarist austriac
 Romuald Kraus, sculptor american de origine austriacă
 Mauriciu Kraus, numele de nașere al actorului român Mircea Crișan
 Georgius Krauss, cronicar și notar sas din Transilvania
 Kraus & Co Sport & Casual Distribution, companie de distribuție de îmbrăcăminte din România